Abri (wachthuisje), een niet afgesloten wachtruimte
 Abri (rotswoning)
Abri de Cap Blanc
Abri de Cro-Magnon
Abri de la Madeleine
Abri du Poisson, een grot in de Dordogne
Abri van Rijckholt
Le Moustier
Roque Saint-Christophe
 Abri (Soedan), plaats in Soedan